Un harmonique  est un élément constitutif d'un phénomène périodique ou vibratoire. Le mot « harmonique » est masculin, mais il est parfois utilisé improprement au féminin, en sous-entendant la fréquence associée. 

 Un harmonique est, en musique, une composante du son musical.
 Une progression harmonique est, en musique, un type de jeu d'orgue.
 Un harmonique est, en physique, l'élément de décomposition primaire d'une fonction périodique exprimé dans la base de Hilbert.
 Une fonction harmonique caractérise en mathématiques certaines fonctions ayant des propriétés de régularité et satisfaisant certaines équations aux dérivées partielles.
 L'analyse harmonique est la branche des mathématiques qui étudie la représentation des fonctions ou des signaux comme superposition d'ondes de base.
 La série harmonique est une série numérique célèbre en mathématiques
 La division harmonique qualifie en géométrie la disposition de points sur une droite
 Un faisceau harmonique est un faisceau particulier de droites
 La moyenne harmonique est un type de moyenne
 Une suite harmonique est une suite où chaque terme est la moyenne harmonique des précédent et suivants.
 Les courants harmoniques sont des courants électriques qui apparaissent dans les réseaux électriques.
D'une façon générale, toute fonction périodique de fréquence F0 (fréquence fondamentale) peut être décomposée en une somme de signaux sinusoïdaux (les harmoniques) dont les fréquences sont les multiples entiers de F0 (2F0 3F0 ... nF0) et dont les amplitudes et les phases respectives résultent de la décomposition en série de Fourier. Tel est le cas, notamment, pour les signaux de musique et pour les signaux de parole voisés, qui peuvent être, sur de courts intervalles de temps, considérés comme pseudo-périodiques.